Kalenter steht für:

 Qalandar, ein Wanderderwisch

Kalenter ist der Familienname folgender Personen:

 Ossip Kalenter (1900–1976), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kalender (Begriffsklärung)